Михаил Сергеевич Шилкин — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Биография 
Родился в 1905 году в Москве. Член КПСС с 1925 года.

С 1922 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1922—1960 гг. — ученик слесаря, подручный, слесарь в депо Московско-Казанской железной дороги, слесарь, секретарь ячейки комсомола, заведующий агитацией ячейки ВКП(б) депо Московско-Казанской железной дороги, помощник машиниста, машинист депо Московско-Казанской железной дороги, заведующий школой № 2 города Москвы, секретарь ячейки ВКП(б), заведующий орготделом объединённого парткома депо, машинист депо Московско-Казанской ЖД, инспектор, старший инспектор Московской городской КК-РКИ, старший контролёр Партсовконтроля города Москвы, заведующий отделом советской торговли ЦК КП(б) Таджикистана, секретарь ЦК КП(б) Таджикистана по кадрам, 2-й секретарь ЦК КП(б) Таджикистана, слушатель ВПШ, заместитель председателя ЦСУ РСФСР.

Избирался депутатом Верховного Совета Таджикской ССР 1-го и 2-го созывов, Верховного Совета СССР 3-го созыва. Делегат XVIII съезда ВКП(б).

Умер в Москве в 1978 году.

Ссылки 
 Шилкин
 ГА РФ Р7523 105 157 Указы и Постановления Президиума Верховного Совета СССР, принятые с 1 по 9 сентября 1971 года, и материалы к ним /к протоколу № 15/ с № 2094-VIII по № 2114-VIII. Том 1

Делегаты XVIII съезда ВКП(б)
Вторые секретари ЦК КП Таджикистана
Депутаты Верховного Совета Таджикской ССР 1-го созыва
Депутаты Верховного Совета Таджикской ССР 2-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 3-го созыва